EAST – Experimental Advanced Superconducting Tokamak, chiński eksperymentalny reaktor fuzyjny
 EAST – European Assistance for Science and Technology (Program Pomocy Europejskiej w Dziedzinie Nauki i Technologii), program Unii Europejskiej